Kostanjica je lahko:
 Kostanjica, Hrvaška
 Kostanjica, Črna gora